Округ штата Уттар-Прадеш — административная единица штата, управляемая чиновником (помощник комиссара) из Индийской административной службы. Ему помогают многочисленные помощники, главы департаментов, отвечающих за развитие определённых областей народного хозяйства.

По состоянию на 2010 год число округов штата Уттар-Прадеш равняется 71.

Список округов

История 

Следующие округа были сформированы в 1960—2011 гг.:

 1960 — Чамоли, Питхорагарх, Уттаркаши.
 1974 — Лалитпур.
 1976 — Газиабад.
 1977 — Канпур-Дехат (упразднён в 1979, восстановлен в 1981, переименован в Рамабайнагар в 2010).
 1988 — Харидвар, Сиддхартханагар, Мау.
 1989 — Фирозабад, Махараджгандж, Сонбхадра.
 1994 — Кушинагар, Сантравидаснагар.
 1995 — Удхамсингхнагар, Махоба, Амбедкарнагар,
 1996 — Шравасти.
 1997 — Хатхрас (Махамаянагар), Каушамби, Санткабирнагар, Чхатрапатишахуджинагар (в 1998 переименован в Читракут), Балрампур, Аурайя, Каннаудж, Гаутамбудхнагар, Джьотибапхуленагар, Чандаули, Чампават, Рудрапраяг.
 1998 — Багпат, Багешвар.
 2008 — Канширамнагар.
 2010 — Чхатрапатишахуджимахараджнагар.
 2011 — Прабуддханагар, Панчшеелнагар, Бхимнагар.

В 2000 году 13 северных округов образовали штат Уттаранчал (ныне Уттаракханд).